Rywalizacja w K-1 kobiet w kajakarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozgrywana była między 8 a 11 sierpnia na obiekcie Olympic Whitewater Stadium.

W zawodach wystartowało 21 zawodniczek.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Eliminacje

Półfinał

Finał

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016